Landtagswahlkreis 68 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Wangen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Biberach (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Vechta (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Stade (2003)
 Landtagswahlkreis Bremervörde (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Cuxhaven (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Cuxhaven-Stadt (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Essen IV (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Duisburg III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen VI (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Mülheim II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Mülheim-Ruhr-Nord (1950 und 1954)
 Landtagswahlkreis Mülheim-Nord (1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Annaberg I (1990)